Niklaus von Wattenwyl ist der Name folgender Personen:

* Niklaus von Wattenwyl (Politiker) († 1465), Schweizer Politiker 
 Niklaus von Wattenwyl (Geistlicher) (1492–1551), Schweizer Geistlicher
 Niklaus von Wattenwyl (Offizier) (1544–1610), Schweizer Offizier 
 Niklaus von Wattenwyl (Bankier) (1695–1783), Schweizer Bankier 
 Niklaus Rudolf von Wattenwyl (1760–1832), Schweizer General und Politiker